Erlenbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Erlenbrunnenbach (Blies), rechter Zufluss der Blies nach Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Erlenbrunnenbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Neckar in Kirchheim) bei Hohenstein, Stadt Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg